Bartning ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Otto Bartning (1909–1983), deutscher Filmeditor

 Otto Bartning (1883–1959), deutscher Architekt und Architekturtheoretiker

Siehe auch:

 Bartning-Notkirche, Kirchbauprogramm der Evangelischen Kirche in Deutschland